Blindedarm
Caecum (weekdieren), een geslacht van weekdieren